Куромба — деревня в Северо-Енисейском районе Красноярского края России. Основана старообрядцами.

До 2001 года на уровне муниципального устройства и до 2005 года на уровне административно-территориального устройства входила в состав Вельминского сельсовета.

Население

Примечания 

Населённые пункты Северо-Енисейского района